Swetschnikow (, ) ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Igorewitsch Swetschnikow (* 2000), russischer Eishockeyspieler
 Dmitri Dmitrijewitsch Swetschnikow (* 1957), russischer Maler
 Jewgeni Igorewitsch Swetschnikow (* 1996), russischer Eishockeyspieler